Nicola steht für:

 Nicola, weiblicher und männlicher Vorname
 Nicola (Kartoffel), Kartoffelsorte

Nicola ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Nicola (* 1973), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Clara (Cuqui) Nicola (1926–2017), kubanische klassische Gitarristin und Hochschullehrerin
 Davide Nicola (* 1973), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Enrico De Nicola (1877–1959), italienischer Jurist, Journalist und Politiker
 Giacomo De Nicola (1879–1926), italienischer Kunsthistoriker
 Giuseppe De Nicola (1876–1958), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Neapel
 Isaac Nicola (1916–1997), kubanischer Gitarrist und Musikpädagoge
 James C. Nicola (* 1950), amerikanischer Theaterregisseur

 Lewis Nicola (1717–1807), Offizier, Kaufmann, Schriftsteller und Mitglied der American Philosophical Society
 Marcelo Nicola (* 1971), argentinischer Basketballspieler
 Maria Teschler-Nicola (* 1950), österreichische Anthropologin
 Max Erich Nicola (1889–1958), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Café Nicola, Café in Lissabon
 Nikola